Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kudelski – polski reporter radiowy, autor tekstów piosenek
 Andrzej Kudelski – polski zapaśnik, trener, olimpijczyk
 Andrzej Kudelski - polski chemik, profesor
 Jan Tomasz Kudelski – polski architekt związany ze Stanisławowem
 Robert Kudelski – polski aktor teatralny i telewizyjny, wokalista
 Stanisław Kudelski – sędzia wojskowy
 Stanisław Kudelski – duchowny rzymskokatolicki
 Stefan Kudelski – polski elektronik i wynalazca
 Tadeusz Kudelski – polski himalaista
 Wojciech Kudelski – polski samorządowiec